Joaquín López puede referirse a:
Joaquín López de Zúñiga y Castro (1715-1777), un noble español.
Joaquín López Puigcerver (1841-1906), un abogado y político español.
Joaquín López Antay (1897-1981), un artesano peruano.
Joaquín López y López (1918-1989), un sacerdote jesuita salvadoreño.
Joaquín López Menéndez (1939-), un ingeniero y político español.
Joaquín López-Dóriga (1947-), un periodista y conductor de noticieros mexicano.
Joaquín López Cruces (1957-), un historietista e ilustrador español.